Justice League, een team van superhelden uit de strips van DC Comics
 Justice League of America (televisiefilm) (1997), een Amerikaanse televisiefilm gebaseerd op het superheldenteam
 Justice League (animatieserie) (2001-2004), een op het superheldenteam gebaseerde animatieserie
 Justice League Unlimited (2004-2006), animatieserie, vervolg op de eerste serie
 Justice League Action (2016-2018), een op het superheldenteam gebaseerde animatieserie
 Justice League (film) (2017), een hierop gebaseerde actie-avonturenfilm
 Justice League (album), de soundtrack van Danny Elfman voor deze film
 Zack Snyder's Justice League (2021), een director's cut van de film uit 2017 van regisseur Zack Snyder
 Zack Snyder's Justice League (album), de soundtrack van Tom Holkenborg voor deze film